A2 är en motorväg i Polen. Idag utgör denna motorväg den polska delen i förbindelsen mellan Berlin och Warszawa. Motorvägen går från den polsk-tyska gränsen vid Świecko/Frankfurt an der Oder och fortsätter via Poznań, Konin och Łódź till Warszawa. Den kommer sedan förlängas för att sedan till slut nå gränsen till Vitryssland, där den då kommer ansluta till den vitryska huvudvägen M1. A2 är en del av Europaväg 30.

Vägen planerades under Nazityskland-tiden för att förbinda Berlin med Poznań. Andra världskriget innebar att bygget avbröts. Först på 1980-talet öppnades en delsträcka (Września-Konin) för trafik. Först år 2001 påbörjades nästa delsträcka (Nowy Tomyśl-Września) som stod klar 2004. År 2006 öppnades en sträcka från Konin till Stryków. Den 1 december 2011 öppnades delen från Świecko till Nowy Tomyśl. Den 6 juni 2012 öppnades sedan delen mellan Łódź och Warszawa. Av planerade 610 km motorväg är 360,9 km färdigbyggd och ytterligare 114,1 km byggs för närvarande.

Förbi Warszawa går vägen som fyrfilig motortrafikled med beteckningen S2.

Denna motorväg innebär idag en öst-västlig motorväg genom Polen som förbinder Berlin med Warszawa.

Trafikplatser 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| colspan=4 align=center |Avbrott - vidare på  

|}

Se även 
 Motorväg
 Motorvägar i Polen

Motorvägar i Polen